Kuras ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Kuras (* 1959), US-amerikanische Kamerafrau und Dokumentarfilmerin
 Peter Kuras (* 1958), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Kurras